Z06 ist ein Zusatz zur Modellbezeichnung folgender Sportausführungen der Corvette:

 Corvette C2 #C2 Z06 von 1963 und 1964
 Corvette C5 #C5 Z06 von 2001 bis 2004
 Corvette C6 #C6 Z06 von 2006 bis 2013
 Corvette C7 #C7 Z06 seit 2015

Siehe auch:
 Z6